Flight 93 steht für:
 United-Airlines-Flug 93, entführt und abgestürzt bei den Terroranschlägen am 11. September 2001
 Flight 93 – Todesflug am 11. September, Fernsehfilm von Peter Markle

Siehe auch:
 Flight 93 National Memorial
 Flug 93 (United 93), Spielfilm von Paul Greengrass